Outernet steht für:

 Outernet,  möchte die erweiterte Realität und die Integration virtueller Elemente in reale Lebensverhältnisse beschreiben 
 Outernet Inc, Startup mit der Bestrebung, Inhalte aus dem Internet weltweit über ein Satellitensystem verfügbar zu machen